Karl Schelling ist der Name folgender Personen:

* Karl von Schelling (1844–1904), deutscher Verwaltungsbeamter
 Karl Eberhard Schelling (1783–1854), deutscher Mediziner 
 Karl-Heinz Schelling (1925–2009), deutscher Architekt